Вита́лий Тимофе́евич Гро́сман (, 5 января 1963 года, Соликамск, Пермская область, РСФСР, СССР — 20 февраля 2005 года, Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия) — советский и немецкий хоккеист.

Биография 
Родился в 1963 году в Соликамске. Воспитанник местной хоккейной команды «Металлург» (первый тренер А. И. Горбунов), созданной при Соликамском магниевом заводе.

В 1980 году переехал в Кирово-Чепецке, где стал выступать за местный хоккейный клуб «Олимпия». В 1984 году был приглашён в ижевскую «Ижсталь», где провёл 7 сезонов, забросив в 408 играх 176 шайб и отдав 117 результативных передач. В чемпионате СССР в сезонах 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 был самым результативным игроком клуба.

В 1991 году уехал на родину предков в Германию и в дальнейшем выступал за немецкие клубы  (1991—1994), «Кассель Хаскис» (1994—1996), «Фрайбург» (1996—2001).

Закончил игровую карьеру в 2001 году, остался жить в Германии. Страдал от алкоголизма. Попал а автокатастрофу, по мнению Сергея Викулова она стала попыткой суицида. 20 февраля 2005 года был найден мёртвым в своей квартире в городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Память 
В память о Виталии Гросмане в городе Ижевске решением Министерства спорта Удмуртии проводятся ежегодные детские турниры по хоккею с шайбой.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки ХК «Ратинген Лёвен»
Игроки ХК «Фрайбург»